Neumarkt, niem. nowy targ – niemiecka nazwa wielu miejscowości w wielu krajach oraz nazwa placów w wielu miastach.

Lokalizacje

Austria 
 Neumarkt im Tauchental – dzielnica Stadtschlaining
 Neumarkt am Wallersee – miasto w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Salzburg-Umgebung 
 Neumarkt an der Raab – miejscowość w gminie Sankt Martin an der Raab w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Jennersdorf
 Neumarkt an der Ybbs – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk
 Neumarkt im Hausruckkreis – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen
 Neumarkt im Mühlkreis – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt
 Neumarkt in Steiermark – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Murau

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Úterý

Niemcy 
 Neumarkt – plac w Dreźnie
 Neumarkt in der Oberpfalz – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Neumarkt in der Oberpfalz – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neumarkt in der Oberpfalz
 Neumarkt (Oberpfalz) – stacja kolejowa w Neumarkt in der Oberpfalz
 Neumarkt in der Oberpfalz – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neumarkt in der Oberpfalz
 Neumarkt-Sankt Veit – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn
 Neumarkt-Sankt Veit – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn

Polska 
Dawne nazwy:
 Nowy Targ
 Środa Śląska 
 Środa Wielkopolska
 plac Nowy Targ we Wrocławiu

Rumunia 
Dawna nazwa miejscowości:
 Târgu Mureș

Włochy 
 Neumarkt – miejscowość w regionie Trydent-Górna Adyga

Zobacz też 
 Neuenmarkt
 Neuer Markt
 Neumark